12-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в блице прошёл 8-9 мая 2017 года в Измире (Турция). Участвовал 21 спортсмен из 9 стран. Форма турнира — круговая система.

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты на сайте Kabeliit.ee
 Таблица

Мужчины 2017 (блиц)
2017 год в шашках
Спорт в Турции в 2017 году
Май 2017 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции